Ruy Barbosa steht für:
 Ruy Barbosa (1849–1923), brasilianischer Jurist, Politiker und Schriftsteller

Ruy Barbosa ist zudem der Name folgender Gemeinden in Brasilien:
 Ruy Barbosa (Bahia), Bundesstaat Bahia 
 Ruy Barbosa (Rio Grande do Norte), Bundesstaat Rio Grande do Norte